{{Taxobox schimmel
| afbeelding= Marssonina.betulae.-.lindsey.jpg
| afbeeldingtekst= Marssonina betulae
| tital = 'Marssonina| stam = Ascomycota
| klasse = Leotiomycetes
| onderklasse= Leotiomycetidae
| orde = Helotiales
| familie = Drepanopezizaceae
| taxon= Geslacht
| w-naam= Marssonina| auteur= Magnus
| datum= 1906
}}Marssonina is een geslacht van schimmels uit de familie Drepanopezizaceae. De typesoort is Marssonina potentillae''.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 113 soorten (peildatum februari 2022):

Drepanopezizaceae
Schimmelgeslacht